Тиму́р Султа́нович Ша́ов (род. , Черкесск) — российский поэт, сатирик, автор и исполнитель песен.

Биография 
Семья: отец Султан Азамат-Гиреевич Шаов, инженер-конструктор, изобретатель; мать Роза Абдул-Хамидовна Джанибекова (1926—1992), кандидат исторических наук, в 1963—1982 годах возглавляла Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, дед Абдул-Хамид Шершенбиевич Джанибеков — известный учёный-этнограф, один из создателей ногайской письменности, автор первых ногайских букварей и грамматик. Муж двоюродной сестры Шаова Лилии Джанибековой — известный космонавт.

Классического музыкального образования не имеет. Азы прошёл в музыкальном училище, где преподавали студенты во время педагогической практики, позже играл во Дворце пионеров в вокально-инструментальном ансамбле.

Окончив школу в 1981 году, поступил на лечебный факультет Ставропольского медицинского института. По специальности — гастроэнтеролог. На предпоследнем, пятом курсе сломал ногу и более полугода провёл в гипсе — это стало темой его первой песни — «Я себе сломал ногу́». По словам Шаова, «Конечно, я сочинял и раньше. Эта песня первая, что называется, „серийная“. Первая, которую я стал постоянно исполнять».

После окончания мединститута в 1987 году был направлен по распределению в родную Карачаево-Черкесию — сельским врачом в станицу Зеленчукскую (жил в посёлке Нижний Архыз, за 25 километров от работы) — и задержался там на целых двенадцать лет. Этому периоду жизни посвящена песня «Деревенька» (впоследствии с ней он стал лауреатом Грушинского фестиваля).

С 1999 по 2002 год жил в Дубне Московской области. С 2002 года, занимаясь бардовской песней, переехал в Москву. О столичной жизни вскоре появилась песня «Пробки в Москве».

Член союза литераторов России. Обладатель премии Шансон года 2003. Песни Тимура находятся в ротации на радио «Шансон».

В кругах КСП и ИТР творчество Шаова очень ценится и даже растаскивается на крылатые фразы. К наиболее известным широким массам композициям относятся «Включайте поворотники» и «Транзитный поезд через Украину». В 2006 году он выпустил песню «Свободная частица», где упомянул «басманное правосудие». Исполнитель склонен к музыкальным экспериментам, в его аранжировках используются цимбалы, виолончель, тромбон, китайская флейта, най, контрабас и много других затейливых инструментов, но в центре внимания все равно остаются негромкий хитроватый голос и остроумные тексты.

На вопрос, к какому жанру он относится, Тимур Шаов ответил, что работает на стыке жанров: юмор, сатира, шансон, рок, рэп, бардовская песня, с добавлением мексиканской, китайской и индийской музыки.

В 2010 году был удостоен премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»).

В 2014 году сибирский фонд по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого наградил Шаова медалью «Бард России». До него этой награды удостаивались лишь пятеро отечественных бардов: Александр Городницкий, Юлий Ким, Юрий Кукин, Олег Митяев, Вадим Егоров. Медаль вручила Иза Высоцкая.

В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму.

Личная жизнь 
 Женат, трое детей — сын и две дочери.

 Старший брат, Мурат Шаов (род. 1957) — заслуженный врач РФ, более 30 лет возглавлял Московскую областную психиатрическую больницу № 14.

Дискография

Кассетные издания 
 1997 — «Фамильный медальон»
 1997 — «Хоронила мафия»

Студийные номерные альбомы 
 1997 — «От Бодлера до борделя (c гр. ГрАссМейстер)»
 1998 — «Любовное чтиво»
 1999 — «Верните, ТоВАРИщи, оптимизм!»
 2000 — «Сказки нашего времени»
 2002 — «По классике тоскуя…»
 2004 — «Выбери меня»
 2006 — «Свободная частица»
 2008 — «И какая меня муза укусила?»
 2010 — «О чём молчал Герасим»
 2013 — «Перспективы»
 2015 — «Один день дяди Жоры»
 2017 — «При чём тут Фрейд?»
2019  — «Тайное знание Гидрометцентра»

Сборники 
 2001 — «Итоги пятилетки»
 2004 — «Тимур Шаов. Русские шансонье»
 2007 — «Избранное. 10 лет» (добавлена песня «Гимн риэлтора»)
 2007 — «Избранное. Новая коллекция»
 2009 — «Промежуточный итог» (подарочный комплект альбомов к 45-летию автора)
 2010 — «Российские барды. Том 18. Тимур Шаов»
 2016 — «Наш союз»

DVD-video и др. 
 2004 г. Тимур Шаов. Концерт 18 мая 2004 года (ДК АЗЛК — Культурный центр «Москвич»). 119 мин., Кинокомпания «Музпром-МО».
 2005 г. Тимур Шаов: Фильм-концерт. 131 мин., Кинокомпания «Музпром Продакшн».
 2006 г. Тимур Шаов (DVD+CD). Кинокомпания «Музпром Продакшн».
 2011 г. Тимур Шаов. Промежуточный итог. 2-е издание, дополненное (9 CD + 2 mp3 + DVD). Кинокомпания «Музпром Продакшн».

Фильмография

Библиография 
 2008 г. Тимур Шаов. Синяя тетрадь. Авторский сборник. Изд. Октопус, 88 с., мягкая обложка, ISBN 9785948870571, ISBN 594887057X
 2008 г. Песни. И не только… Изд. Родионов, 224 с., ISBN 5967300856, ISBN 9785967300851

Награды 
 Премия Московской Хельсинкской группы за защиту прав человека средствами культуры и искусства (2018).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тимура Шаова
 Шаов Тимур Султанович на bards.ru
 
 Росин А. Барометр Тимура Шаова // Флорида». 2003. №1
 Карпенко А. Жванецкий авторской песни, или Больше, чем юмор // «45-я параллель». 2014. №4.
 Тимур Шаов Все будет обалденно!
 Тимур Шаов. Это общая причуда — ожидать от жизни чуда... // «45-я параллель». 2007. №9.
 Мирмов И. Музыкальный интеллектуал // «Троицкий вариант — Наука». 2012.	№97.
 Чем смердит от Мединского? Несколько строк в защиту авторской песни // ИА «Rusnord»
 Тимур Шаов: один день дяди Жоры / Артемий Троицкий. «Музыка на Свободе». 09 июня 2018.
 Тимур Шаов: Почетный член ССОК "Звягинец" под руководством Евгения Гаткина

Певцы и певицы России
Авторы-исполнители России
Выпускники Ставропольского медицинского института
Исполнители русского шансона
Лауреаты премии Московской Хельсинкской группы
Лауреаты Грушинского фестиваля